Het wereldkampioenschap superbike van Donington 1990 was de tweede ronde van het wereldkampioenschap superbike 1990. De races werden verreden op 16 april 1990 op Donington Park in North West Leicestershire, Verenigd Koninkrijk.

Race 1

Race 2

Tussenstanden na wedstrijd

1990
Donington